Tif et Tondu à New York est la cinquante-septième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Maurice Tillieux. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Résumé 

Si vous allez à New York ou ailleurs, ne faites pas comme Tif. Tête en l'air comme ce n'est pas permis, il déposa sa valise par inadvertance sur un trottoir roulant de l'aéroport. Cela donna le temps à Bénito le Sicilien d'y glisser un certain colis devenu subitement encombrant. Qui croirait que cette innocente enveloppe contenant trois feuilles de papier toutes blanches est un nouveau procédé pour passer la drogue. Tout se corse quand Bénito et une bande rivale veulent récupérer la marchandise...

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes  
 
  
  

Album de bande dessinée sorti en 1975
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1974